Landesschule bezeichnet allgemein die nach der Reformation im 16. Jahrhundert zunächst in Sachsen gegründeten Eliteschulen, siehe Fürstenschule.

Spezifisch folgende Gebäude oder Schulen:
 Alte Landesschule Korbach, Gymnasium in Korbach, Hessen
 Bayerische Landesschule für Gehörlose, Förderschule für Gehörlose in München, Bayern
 Evangelische Landesschule zur Pforte, ehemaliges Gymnasium in Meinerzhagen, Nordrhein-Westfalen
 Hohe Landesschule (Hanau), Gymnasium in Hanau, Hessen
 Landesschule für Blinde und Sehbehinderte (Neuwied), Förderschule für Sehbehinderte in Neuwied, Rheinland-Pfalz
 Landesschule Pforta, Internatsgymnasium in Naumburg, Sachsen-Anhalt
 Martin Buber Landesschule, Integrations- und Sonderschule in Alkoven, Oberösterreich
 Sächsische Landesschule, Gebäudekomplex in Dresden, Sachsen

Siehe auch:
 Landesgymnasium